Franca Polesello – attrice italiana
 Fulvio Polesello – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Gianugo Polesello – architetto, urbanista e politico italiano